Drissa Diakité peut désigner :
 Drissa Diakité (1985-), joueur de football malien évoluant au GC Lucciana ;
 Drissa Diakité (?-2022), historien malien.